Суперкубок Росії з футболу 2016 — 14-й розіграш турніру. Матч відбувся 23 липня 2016 року між чемпіоном Росії ЦСКА (Москва) та володарем кубка Росії Зенітом.

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt 

Росія
Суперкубок Росії з футболу
Липень 2016
2016 у Росії